Goodling ist der Familienname folgender Personen:

 George Atlee Goodling (1896–1982), US-amerikanischer Politiker
 William F. Goodling (1927–2017), US-amerikanischer Politiker